Leucosporidiella är ett släkte av svampar. Leucosporidiella ingår i familjen Leucosporidiaceae, ordningen Leucosporidiales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Leucosporidiella